Саби — многозначный термин.
 Саби — крепость в Южной Корее.
 Саби — американская певица.

См. также 
 Ваби-саби — часть японского эстетического мировоззрения.